José Ernesto Castillo es un docente, economista, investigador y político argentino de orientación trotskista, militante de Izquierda Socialista, partido que conforma la sección argentina de la Unidad Internacional de los Trabajadores – Cuarta Internacional, actualmente es parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad junto al Partido Obrero, al Partido de los Trabajadores Socialistas y al Movimiento Socialista de los Trabajadores. Miembro de Economistas de Izquierda (E-D-I), de la Sociedad de Economía Crítica y de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA).

Publicaciones

Libros 

 2002: Economía (libro de texto para escuelas polimodales). En colaboración con Pablo Maas, Buenos Aires (Argentina): Aique-Larousse, 2002.
 2007: A 90 años de la Revolución Rusa (1917-2007). En colaboración con Mercedes Petit y Miguel Lamas. Panamá (Panamá): Partido de los Trabajadores, 2007.
 2009: Crisis de la economía mundial: 40 años de crisis crónica del capitalismo. Caracas (Venezuela): Voz de los Trabajadores, 2009.
 2010: Deuda Externa: colonización, miseria y corrupción. Buenos Aires (Argentina): El Socialista, 2010.
 2012: Para animarse a leer a Maquiavelo. Buenos Aires (Argentina): Eudeba, 2012.
 2021: Tópicos de Economía Política, Buenos Aires (Argentina), Teseo, 2021.

Referencias 

Políticos de Argentina
Trotskistas de Argentina